Лос Трес Позос има више значења:

 Лос Трес Позос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Трес Позос (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику